Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса на букву «Л» 

Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по списку Григоровича — Степанова (в скобках номер по списку Судравского); дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не викифицируются. Курсивом выделены кавалеры, получившие орден за службу в частях Восточного фронта Русской армии во время Гражданской войны.

Ла 
 Лабат-де-Виванс, Яков Петрович; подполковник; № 971; 26 ноября 1792
 Лабунец, Адриан Лукьянович; подпоручик; 20 ноября 1915
 Лабунский, Готлиб Дементьевич; капитан; № 6135; 3 декабря 1839
 Лабунцов, Александр Николаевич; капитан; 27 сентября 1916
 Лабынцев, Иван Михайлович; поручик; № 4183; 16 ноября 1828
 Лавдовский, Владимир Александрович; генерал-майор; 9 сентября 1915
 Лаврентьев, Александр Афанасьевич; поручик; 27 января 1917
 Лаврентьев, Влас Михайлович; капитан; № 5644; 29 ноября 1837
 Лаврентьев, Иван Иванович; капитан; № 8108; 26 ноября 1848
 Лавриченко, Владимир Семёнович; подпоручик; 18 ноября 1917
 Лаврич, Луи; поручик; 21 февраля 1917
 Лавров, Василий Николаевич; капитан; 24 октября 1904
 Лавров, Иван; подполковник; № 44 (45); 1 ноября 1770
 Лавров, Иван Иванович; подполковник; № 3579; 16 декабря 1821
 Лавров, Иван Михайлович; капитан 1-го ранга; № 943; 26 ноября 1792
 Лавров, Михаил Андреевич; капитан-лейтенант; № 4907; 25 декабря 1833
 Лавров, Николай Иванович; премьер-майор; № 906 (480); 18 марта 1792
 Лавров, Николай Николаевич; подпоручик; 6 января 1917
 Лавров, Пётр; подполковник; № 8231; 26 ноября 1849
 Лавров, Семён; подполковник; № 360; 26 ноября 1782
 Лавров, Сергей Иванович; инженер-майор; № 770; 26 ноября 1790
 Лавровский, Арсений Николаевич; подпоручик; 1 апреля 1917
 Лаврухин, Степан Тихонович; прапорщик; 25 марта 1917 (посмертно)
 Лагарпов, Борис Николаевич; поручик; 30 июня 1917
 Лагерсворт, Иван Фёдорович; премьер-майор; № 987; 26 ноября 1792
 Лаговский, Леонтий Станиславович; майор; № 6607; 5 декабря 1841
 Лагода, Иван Григорьевич; полковник; № 2103; 26 ноября 1809
 Лагода, Иван Иванович; полковник; № 6945; 4 декабря 1843
 Лагода, Константин Иванович; штабс-капитан; № 7134; 21 сентября 1844
 Лагода, Семён Антонович; подполковник; № 8462; 26 ноября 1850
 Лаготино, Егор Николаевич; полковник; № 1844; 26 ноября 1807
 Лагунов, Андрей Павлович; подпоручик; 1 сентября 1917
 Лагунов, Николай Фёдорович; полковник; № 3636; 16 декабря 1821
 Лагунов, Павел Павлович; подполковник; 19 сентября 1907
 Лагунский, Владимир Владимирович; поручик; 22 сентября 1916
 Ладенков, Александр Георгиевич; подпоручик; 10 ноября 1916
 Ладинский, Пётр Антонович; генерал-майор; № 6403; 5 декабря 1841
 Ладыгин, Владимир Гермогенович; капитан; 17 октября 1915 (посмертно)
 Ладыгин, Константин Алексеевич; подполковник; № 8480; 26 ноября 1850
 Ладыгин, Николай Иванович; штабс-капитан; № 2614; 11 июля 1813
 Ладыженский, Александр Николаевич; капитан-лейтенант; № 4910; 25 декабря 1833
 Ладыженский, Алексей Фёдорович; полковник; № 1958 (865); 20 мая 1808
 Ладыженский, Василий Максимович; полковник; № 4077; 26 ноября 1827
 Ладыженский, Гавриил Михайлович; подполковник; 11 февраля 1901
 Ладыженский, Михаил Васильевич; генерал-майор; № 7735; 26 ноября 1847
 Ладыженский, Николай Фёдорович; генерал-майор; № 5357; 6 декабря 1836
 Ладыженский, Пётр Николаевич; прапорщик; № 9924; 22 июня 1856
 Ладыженский, Пётр Петрович; подпоручик; 17 октября 1916
 Ладышкин, Василий Филиппович; капитан; 26 апреля 1915
 Лазарев, Алексей Петрович; лейтенант; № 3780; 26 ноября 1823
 Лазарев, Андрей Максимович; капитан 2-го ранга; 20 декабря 1904
 Лазарев, Андрей Петрович; лейтенант; № 3271; 26 ноября 1816
 Лазарев, Борис Петрович; полковник; 26 августа 1916
 Лазарев, Василий Егорович; лейтенант; № 9603; 11 мая 1855
 Лазарев, Егор Лазаревич; подполковник; № 6773; 3 декабря 1842
 Лазарев, Егор Семёнович; капитан; № 8838; 26 ноября 1851
 Лазарев, Иван Степанович; штабс-капитан; 12 января 1917
 Лазарев, Константин Андреевич; лейтенант; № 9542; 6 декабря 1854
 Лазарев, Лазарь Екимович; генерал-майор; № 10187; 26 ноября 1860
 Лазарев, Михаил Петрович; лейтенант; № 3380; 12 декабря 1817
 Лазарев, Николай Васильевич; поручик; 25 сентября 1917
 Лазарев, Роман Григорьевич; хорунжий; 14 июня 1915
 Лазарев, Сергей Николаевич; полковник; 2 июня 1915
 Лазаревич, Алексей Демьянович; полковник; № 6983; 4 декабря 1843
 Лазаревич, Андрей Васильевич; капитан-лейтенант; № 4010; 26 ноября 1826
 Лазаревич, Владимир Соломонович; капитан; 10 июня 1915
 Лазаревич, Илья Дорофеевич; подполковник; № 9115; 26 ноября 1853
 Лазарев-Станищев, Еким Власович; капитан-лейтенант; № 744 (391); 6 июля 1790
 Лазарев-Станищев, Павел Акимович; штабс-капитан; № 2677; 15 сентября 1813
 Лазаренко, Александр Васильевич; штабс-капитан; 21 марта 1915
 Лазаркевич, Михаил Кириллович; подпоручик; 6 августа 1917
 Лазебников, Лука Григорьевич; подполковник; № 10061; 26 ноября 1857
 Лазинский, Адам Иванович; майор; № 5296; 1 декабря 1835
 Лазич, Козьма Фёдорович; полковник; № 3547; 16 декабря 1821
 Лазовский, Феофан Фёдорович; штабс-капитан; 24 сентября 1917
 Лайкевич, Пётр Григорьевич; подполковник; 9 июня 1915
 Лайль, Уильям (Lyle, William James); капитан британской службы; 5 ноября 1919
 Лайминг, Павел Александрович фон; генерал-лейтенант; 1 ноября 1905
 Лайтеров, Ефим Иванович; подпоручик; 11 декабря 1916 (посмертно)
 Лакербай, Константин Антонович; поручик; 31 декабря 1916
 Лактионов, Николай; подпоручик; 9 октября 1917
 Лалаев, Николай Матвеевич; майор; № 8984; 1 февраля 1852
 Лалевич, Виктор Аркадьевич; подполковник; 20 ноября 1915
 Лалле, Осип Григорьевич; капитан-лейтенант; № 838 (451); 21 сентября 1791
 Ламакин (Ломакин), Дмитрий Антипович; майор; № 6611; 5 декабря 1841
 Ламб, Пётр Варфоломеевич; подполковник; № 775; 26 ноября 1790
 Ламбардий (Ломбарди); лейтенант; № 471 (241); 18 октября 1787
 Ламберт, Генрих Осипович де; секунд-майор; № 909 (483); 18 марта 1792
 Ламберт, Иосиф Карлович; полковник; № 9055; 26 ноября 1853
 Ламберт, Карл Осипович де; секунд-майор; № 1158 (588); 1 января 1795
 Ламбо; полковник французской службы; № 3786; 30 мая 1824
 Ламздорф, Николай Матвеевич; генерал-майор; № 7739; 26 ноября 1847
 Ламздорф, Яков Иванович; майор; № 582 (269); 26 ноября 1788
 Ламздорф, Яков Матвеевич; полковник; № 2718; 8 октября 1813
 Ламони, Александр Петрович; подполковник; № 8689; 26 ноября 1851
 Ламтев, Аркадий Аркадьевич; поручик; 15 сентября 1917
 Ланг, Иоганн Михайлович; полковник; № 2211; 26 ноября 1810
 Ланг, Моисей Петрович; подполковник; № 183 (155); 7 апреля 1772
 Лангас, Фёдор Францович; капитан; № 7347; 17 декабря 1844
 Ланггамер, Владимир Карлович; полковник; № 8407; 26 ноября 1850
 Ланге (Антон Фёдорович? или Ланген (Langenn), прусской службы); ротмистр; № 2981; 28 октября 1814
 Ланге, Вильгельм Карлович; майор; № 9205; 26 ноября 1853
 Ланге, Иван Иванович; премьер-майор; № 867; 26 ноября 1791
 Ланге, Иван Иванович; майор; № 3993; 26 ноября 1826
 Ланге, Лев Карлович; капитан; № 8310; 26 ноября 1849
 Ланге, Николай Иванович; капитан; № 6875; 3 декабря 1842
 Лангель, Николай Андреевич; генерал-майор; № 5522; 29 ноября 1837
 Лангут, Иван Христофорович; подполковник; № 5015; 3 декабря 1834
 Лангут, Карл Иванович; секунд-майор; № 518; 26 ноября 1787
 Лангут, Христофор Иванович; секунд-майор; № 577; 26 ноября 1788
 Ланевский-Волк, Михаил Владимирович; генерал-майор; № 6393; 5 декабря 1841
 Ланжерон, Александр Фёдорович; полковник; № 750 (397); 8 сентября 1790
 Ланской, Михаил Павлович; генерал-майор; № 4303; 19 декабря 1829
 Ланской, Павел Петрович; генерал-майор; № 4938; 3 декабря 1834
 Ланской, Павел Сергеевич; генерал-майор; № 6180; 11 декабря 1840
 Ланской, Пётр Петрович; генерал-майор; № 7536; 1 января 1847
 Ланской, Пётр Сергеевич; подполковник; № 898 (472); 18 марта 1792
 Ланской, Сергей Николаевич; полковник; № 1635 (665); 12 января 1806
 Ланской, Сергей Петрович; ротмистр; № 2868; 13 марта 1814
 Ланцев, Борис Николаевич; штабс-капитан; 18 сентября 1915
 Ланьцуцкий, Леон Антонович; ротмистр; 26 августа 1916 (посмертно)
 Лапин, Александр Филиппович; капитан; № 9865; 26 ноября 1855
 Лапин, Отто Рейчевич; подпоручик; 18 сентября 1916
 Лапинский, Николай Гаврилович; поручик; 2 марта 1906
 Лапицкий, Владимир Яковлевич; поручик; 2 июня 1915
 Лапкин, Андрей Михайлович; майор; № 8536; 26 ноября 1850
 Лапко, Трофим Иванович; прапорщик; 24 июня 1915
 Лаппа, Пётр Павлович; полковник; № 4068; 26 ноября 1827
 Лаппо, Павел Петрович; подполковник; 1915—1917
 Лаптев, Александр Иванович; подполковник; № 4375; 19 декабря 1829
 Лаптев, Василий Данилович; генерал-майор; № 1627 (657); 12 января 1806
 Лаптев, Евфим Петрович; подполковник; № 2190 (978); 7 августа 1810
 Лаптев, Николай; подполковник; № 3724; 26 ноября 1823
 Лаптев, Николай Иванович; генерал-майор; № 4313; 19 декабря 1829
 Лаптев, Яков Иванович; майор; № 6615; 5 декабря 1841
 Лапшин, Илларион Фёдорович; подпоручик; 25 ноября 1916 (посмертно)
 Лапшин, Пётр; подполковник; № 3837; 12 декабря 1824
 Ларин, Прокопий Иванович; полковник; № 9094; 26 ноября 1853
 Ларионов, Иван Ларионович; штабс-капитан; № 8319; 26 ноября 1849
 Ларионов, Николай Николаевич; штабс-капитан; 24 апреля 1915
 Ларионов, Павел Васильевич; подполковник; № 10055; 26 ноября 1857
 Ларионов, Серапион Петрович; майор; № 3122; 26 ноября 1816
 Ласберг, Родион Фёдорович; подполковник; № 3947; 26 ноября 1826
 Ласкевич, Дмитрий Григорьевич; майор; № 6861; 3 декабря 1842
 Лаский, Феоктист Осипович; подполковник; № 5763; 1 декабря 1838
 Ласкин, Алексей Лазаревич; прапорщик; 4 апреля 1917
 Ласковский, Фёдор Павлович; полковник; 8 октября 1877
 Ласси, Борис Петрович де; бригадир; № 481; 26 ноября 1787
 Ласси, Пётр Петрович (младший) де; секунд-майор; № 875; 26 ноября 1791
 Ласский, Сельвин Северинович; генерал-майор; 13 февраля 1905
 Ластовецкий, Эдуард Антонович; поручик; 13 января 1915
 Ластофан, Антон Романович; штабс-капитан; № 2680; 18 сентября 1813
 Ласточкин, Владимир Гурьевич; генерал-майор; 3 декабря 1916
 Ластышев, Алексей Семёнович; премьер-майор; № 1150 (579); 1 января 1795
 Латынин, Иван Николаевич; полковник; № 3500; 6 июня 1821
 Латышев, Василий Васильевич; майор; № 7860; 26 ноября 1847
 Лау, Егор Ефимович; майор; № 4248; 1 января 1829
 Лауниц, Василий Фёдорович фон дер; полковник; № 6200; 11 декабря 1840
 Лауниц, Фёдор Фёдорович; полковник; № 9371; 26 ноября 1854
 Лаунов-Радионов, Фёдор Терентьевич; поручик; 4 апреля 1917
 Лаурениус, Сигфрид; подполковник; № 424; 26 ноября 1785
 Лахин, Василий Павлович; майор; № 6843; 3 декабря 1842
 Лахман, Юлий Осипович; генерал-майор; № 6195; 11 декабря 1840
 Лацкий (Лацкой), Пётр Петрович; капитан; № 6642; 5 декабря 1841
 Лачинов, Александр Андреевич; подполковник; № 2498 (1131); 23 декабря 1812
 Лачинов, Николай Емельянович; генерал-майор; № 5924; 3 декабря 1839
 Лашин, Константин Матвеевич; подъесаул; 26 августа 1916 (посмертно)
 Лашкарёв, Александр Сергеевич; ротмистр; № 2512 (1145); 23 декабря 1812
 Лашкарёв, Павел Сергеевич; полковник; № 2486 (1119); 23 декабря 1812
 Лашкевич, Алексей Филиппович; полковник; 19 марта 1917
 Лашкевич, Алексей Яковлевич; подполковник; № 8463; 26 ноября 1850
 Лашкевич, Павел Петрович; генерал-майор; № 3884; 26 ноября 1826
 Лашкевич, Семён Николаевич; подполковник; № 6497; 5 декабря 1841
 Лашкевич, Фома Степанович; капитан; № 5645; 29 ноября 1837
 Лашнюков, Яков; майор; № 5632; 29 ноября 1837
 Лащилин, Иосиф Николаевич; подполковник; № 2341 (1017); 26 ноября 1811

Ле 
 Лебедев, Александр Андреевич; подполковник; № 7835; 26 ноября 1847
 Лебедев, Александр Иванович; штабс-капитан; 4 марта 1917
 Лебедев, Виктор Николаевич; подполковник, 12 января 1917
 Лебедев, Владимир Тимофеевич; генерал-майор; 26 января 1917 (посмертно)
 Лебедев, Всеволод Всеволодович; подпоручик; 25 мая 1917 (посмертно)
 Лебедев, Георгий Иванович; подполковник; 31 октября 1917
 Лебедев, Дмитрий Антонович; капитан; 30 сентября 1915
 Лебедев, Иван Семёнович; подполковник; № 9894; 12 января 1856
 Лебедев, Игнатий Емельянович; подполковник; № 6034; 3 декабря 1839
 Лебедев, Леонид Николаевич; прапорщик; 11 декабря 1916 (посмертно)
 Лебедев, Михаил Васильевич; поручик; 4 марта 1917
 Лебедев, Николай Николаевич; подпоручик; 11 января 1917 (посмертно)
 Лебедев, Николай Павлович; майор; № 9810; 26 ноября 1855
 Лебедев, Николай Петрович; подполковник; № 564; 26 ноября 1788
 Лебедев, Николай Фёдорович; поручик; 3 февраля 1915
 Лебедев, Николай Флегонтович; майор; № 5047; 3 декабря 1834
 Лебедев, Павел Евгеньевич; прапорщик; 7 ноября 1916 (посмертно)
 Лебедев, Сергей Николаевич; подпоручик; 10 октября 1915 (посмертно)
 Лебедев, Фёдор Александрович; подполковник; 26 августа 1916
 Лебедев, Феофан Николаевич; подполковник; 3 февраля 1916
 Лебедевич-Драевский, Фёдор Дмитриевич; полковник; 26 апреля 1915
 Лебедзь, Степан Александрович; штабс-капитан; 9 октября 1917
 Лебединский, Евгений Алексеевич; полковник; 21 февраля 1916 (посмертно)
 Лебединский, Евгений Васильевич; полковник; 5 февраля 1916
 Лебединский, Фёдор Дмитриевич; майор; № 5049; 3 декабря 1834
 Лебедь, Иосиф Яковлевич; полковник; № 5370; 6 декабря 1836
 Лебле, Карл Иванович; полковник; № 1960 (867); 20 мая 1808
 Лева, Владимир Николаевич; подполковник; 10 июня 1916
 Леванда, Иван Васильевич; полковник; № 10114; 26 ноября 1858
 Левандовский, Устин Васильевич; полковник; № 3713; 26 ноября 1823
 Леваневский, Анатолий Феликсович; прапорщик; 31 октября 1917
 Леваневский, Владимир Михайлович; подполковник; 3 ноября 1916
 Леванидов, Андрей Яковлевич; подполковник; № 270 (223); 26 ноября 1775
 Леванидов, Пётр Яковлевич; полковник; № 1228; 26 ноября 1795
 Левачёв, Василий Илларионович; капитан; 18 января 1906
 Левашёв, Анатолий Николаевич; штабс-капитан; 4 марта 1917
 Левашёв, Александр Иванович; генерал-поручик; № 680; 26 ноября 1789
 Левашёв, Василий Васильевич; полковник; № 2454 (1087); 21 ноября 1812
 Левашёв, Василий Васильевич; полковник; № 8647; 26 ноября 1851
 Левашёв, Владимир Сергеевич; поручик; 13 ноября 1916
 Левашёв, Степан Никифорович; подполковник; № 8044; 26 ноября 1848
 Левашёв, Фёдор Степанович; майор; № 10029; 13 сентября 1857
 Левашов, Михаил Георгиевич; подпоручик; 25 марта 1917 (посмертно)
 Левенгаген, Пётр Петрович; полковник; № 7552; 1 января 1847
 Лёвенгельм, Густав Карл Фредрик; генерал-майор шведской службы; № 2712; 8 октября 1813
 Левенгоф, Тимофей Антонович; полковник; № 3808; 12 декабря 1824
 Левендаль, Карл Николаевич; капитан-лейтенант; № 5315; 1 декабря 1835
 Левендаль, Лаврентий Николаевич; капитан 2-го ранга; № 7033; 4 декабря 1843
 Левендаль, Роман Николаевич; капитан 2-го ранга; № 4514; 18 декабря 1830
 Левенец, Василий Михайлович; полковник; № 4942; 3 декабря 1834
 Левенец, Максимилиан Александрович; подпоручик; 1 сентября 1915
 Левенталь, Александр Иванович; полковник; № 8891; 1 февраля 1852
 Левенталь, Фёдор Карлович; подполковник; № 3505; 6 июня 1821
 Левенфельд, Александр Карлович; майор; № 10209; 26 ноября 1861
 Левенцов, Афанасий; полковник; № 3494; 6 июня 1821
 Левенштейн, Константин Оттонович; поручик; 17 апреля 1916 (посмертно)
 Левенштерн, Владимир Иванович; подполковник; № 2761; 18 декабря 1813
 Левенштерн, Иван Иванович; полковник; № 4433; 18 декабря 1830
 Левенштерн, Карл Ермолаевич; ротмистр; 26 сентября 1799
 Левенштерн, Карл Карлович; майор; № 2695; 6 октября 1813
 Левестам, Михаил Юльевич; капитан; 2 апреля 1879
 Левиз-оф-Менар, Густав Антонович фон; полковник; № 10191; 26 ноября 1860
 Левиз-оф-Менар, Пётр Александрович фон; полковник; 30 октября 1877
 Левиз-оф-Менар, Фёдор Фёдорович; подполковник; № 1042 (527); 12 мая 1794
 Левиков, Антон Николаевич; подполковник; 20 мая 1915
 Левин, Гавриил Васильевич; капитан-лейтенант; № 2243; 26 ноября 1810
 Левин, Дмитрий Андреевич; полковник; № 2518 (1151); 31 декабря 1812
 Левин, Михаил Гаврилович; капитан-лейтенант; № 8265; 26 ноября 1849
 Левисон, Роберт Петрович; подполковник; № 6776; 3 декабря 1842
 Левитский, Александр Иванович; лейтенант; 16 апреля 1904
 Левитский, Борис Иванович; поручик; 10 ноября 1914
 Левицкий; майор; № 2623; 4 августа 1813
 Левицкий, Анатолий Иванович; прапорщик; 8 ноября 1917
 Левицкий, Борис Антонович; полковник; 24 ноября 1917
 Левицкий, Гавриил Гаврилович; подполковник; № 3727; 26 ноября 1823
 Левицкий, Григорий; майор; № 10078; 26 ноября 1857
 Левицкий, Григорий Ефремович; поручик; 25 июня 1916
 Левицкий, Илья Данилович; капитан-лейтенант; № 309; 26 ноября 1779
 Левицкий, Казимир Васильевич; генерал-майор; 29 ноября 1877
 Левицкий, Михаил Иванович; генерал-майор; № 1749 (735); 8 апреля 1807
 Левицкий, Михаил Митрофанович; поручик; 1 ноября 1915
 Левицкий, Осип (Иосиф Фёдорович?); капитан-лейтенант; № 3429; 15 февраля 1819
 Левицкий, Павел Григорьевич; майор; № 1582; 26 ноября 1804
 Левицкий, Пётр; поручик; 25 ноября 1916
 Левицкий, Степан Фёдорович; подполковник; № 5779; 1 декабря 1838
 Левицкий-Леонтьев, Пётр Яковлевич; полковник; № 5724; 1 декабря 1838
 Левицкий-Лозницкий, Захар; подполковник; № 4222; 25 декабря 1828
 Левкович, Александр Иванович; поручик; № 4039; 2 октября 1827
 Левкович, Валериан Иванович; полковник; № 5958; 3 декабря 1839
 Левский, Лев Фёдорович; майор; № 5465; 6 декабря 1836
 Левстрем, Эрнест Лаврентьевич; генерал-майор; 3 января 1915
 Левуцкий, Фёдор Григорьевич; подполковник; № 6270; 11 декабря 1840
 Левченко, Николай Яковлевич; поручик; 25 сентября 1917
 Левченко, Фёдор Григорьевич; ротмистр; № 2673; 15 сентября 1813
 Левшин, Александр Карлович (Ардалионович); полковник; № 9941; 26 ноября 1856
 Левшин, Владимир Васильевич; майор; № 3469; 26 ноября 1819
 Левшин, Дмитрий Сергеевич; полковник; № 6434; 5 декабря 1841
 Левшин, Иван Григорьевич; полковник; № 3330; 12 декабря 1817
 Левшин, Лев Ираклиевич; полковник; № 8648; 26 ноября 1851
 Левшин, Николай Ардалионович; полковник; № 6206; 11 декабря 1840
 Левшиновский, Александр Львович; подполковник; 25 ноября 1916 (посмертно)
 Легат, Борис Васильевич; поручик; 26 сентября 1916
 Леер, Юрий Евгеньевич; подпоручик; 4 марта 1917 (посмертно)
 Лежнев, Прохор Иванович; контр-адмирал; № 846; 26 ноября 1791
 Лежневский, Нестор Павлович; капитан; 2 июня 1915
 Лезников, Василий; капитан; № 6653; 5 декабря 1841
 Лейдль; поручик; № 8342; 8 апреля 1850
 Лейков, Николай Григорьевич (Генрихович); старший судовый механик; 23 февраля 1904
 Лейман, Густав Андреевич; капитан 1-го ранга; № 3751; 26 ноября 1823
 Лейн, Карл Фёдорович; подполковник; № 5994; 3 декабря 1839
 Лейнинген-Вирстербург, Август; полковник австрийской службы; № 2962; 3 августа 1814
 Лейтнер, Иван Егорович; подполковник; № 856; 26 ноября 1791
 Лейхтенбергский, Николай Николаевич; полковник; 20 августа 1916
 Лейхтенбергский-Романовский, Евгений Максимилианович; капитан; 3 сентября 1873
 Лейхтенбергский-Романовский, Николай Максимилианович; генерал-майор; 28 июля 1877
 Лекарев, Михаил Васильевич; полковник; 3 февраля 1915
 Лелевский, Фёдор Александрович; капитан; № 8792; 26 ноября 1851
 Лелли, Фёдор Пантелеевич; капитан-лейтенант; № 543 (265); 31 июля 1788
 Лелонг, Карл Карлович; штабс-капитан; № 9260; 26 ноября 1853
 Лелонг, Рудольф Карлович; капитан; № 9217; 26 ноября 1853
 Лелякин, Григорий Григорьевич; полковник; № 6427; 5 декабря 1841
 Леман, Григорий Акимович; генерал-цейхмейстер; № 792; 26 ноября 1790
 Леман, Иван Григорьевич; капитан 1-го ранга; № 2123; 26 ноября 1809
 Леман, Николай Михайлович; полковник; № 4275; 1 июля 1829
 Леман, Николай Николаевич; полковник; № 5542; 29 ноября 1837
 Леман, Павел Михайлович; полковник; № 4395; 19 января 1830
 Леман, Пётр Христианович; майор; № 6334; 11 декабря 1840
 Леман, Эрнест Кристапович (Христофорович); прапорщик; 31 октября 1917
 Лемени-Македон, Вадим Николаевич; поручик; 25 апреля 1915
 Лемеха, Михаил Иванович; прапорщик; 31 октября 1917 (посмертно)
 Лемке, Максим Максимович; полковник; № 9073; 26 ноября 1853
 Лемкуль, Владимир-Генрих Фердинандович; подпоручик; 26 апреля 1882 (по другим данным 29 апреля)
 Лендорф, Карл фон; подполковник прусской службы; № 2948; 28 июля 1814
 Ленивцев, Владимир Александрович; поручик; 8 сентября 1905
 Леницкий, Леонтий Степанович; подполковник; № 6553; 5 декабря 1841
 Ленкевич, Семён Онуфриевич; подполковник; № 5017; 3 декабря 1834
 Ленковский, Николай Львович; полковник; № 6968; 4 декабря 1843
 Лентионов, Иван Петрович; подпоручик; 24 октября 1904
 Ленц, Яков; поручик; 20 августа 1917
 Ленчевский-Самотыя, Зенон Викторович; прапорщик; 11 декабря 1915
 Лео, Михаил Христофорович; генерал-майор; 27 марта 1880
 Леонов, Александр Александрович; капитан; 26 августа 1916
 Леонов, Алексей Васильевич; капитан-лейтенант; № 2145; 26 ноября 1809
 Леонов, Алексей Леонтьевич; капитан-лейтенант; № 3860; 12 декабря 1824
 Леонов, Андрей Михайлович; майор; № 8771; 26 ноября 1851
 Леонов, Виктор Алексеевич; лейтенант; № 9910; 7 апреля 1856
 Леонов, Дмитрий Алексеевич; капитан 2-го ранга; № 10048; 26 ноября 1857
 Леонов, Михаил Григорьевич; капитан 3-го ранга; № 4127; 26 ноября 1827
 Леонов, Пётр Николаевич; подполковник; 26 августа 1916
 Леонов, Семён Александрович; подпоручик; 3 февраля 1916
 Леонов, Степан Алексеевич; генерал-лейтенант; № 4242; 1 января 1829
 Леонов, Федот Леонтьевич; капитан-лейтенант; № 3861; 12 декабря 1824
 Леонович, Михаил Осипович; майор; № 8518; 26 ноября 1850
 Леонтович, Василий Андреевич; подполковник; № 9145; 26 ноября 1853
 Леонтович, Константин Степанович; капитан 1-го ранга; № 1593; 26 ноября 1804
 Леонтович, Осип Васильевич; подполковник; № 3977; 26 ноября 1826
 Леонтович, Пётр; майор; № 7861; 26 ноября 1847
 Леонтович, Пётр Фёдорович; штабс-капитан; № 7708; 1 января 1847
 Леонтьев, Александр Михайлович; подпоручик; № 3001; 10 июля 1815
 Леонтьев, Александр Николаевич; полковник; № 7979; 26 ноября 1848
 Леонтьев, Алексей; прапорщик; 31 октября 1917 (посмертно)
 Леонтьев, Алексей Алексеевич; генерал-майор; № 1500 (639); 30 сентября 1803
 Леонтьев, Алексей Иванович; подполковник; № 854; 26 ноября 1791
 Леонтьев, Алексей Иванович; капитан; 17 октября 1915
 Леонтьев, Афанасий Никитич; майор; № 5622; 29 ноября 1837
 Леонтьев, Василий Леонтьевич; капитан; № 8821; 26 ноября 1851
 Леонтьев, Георгий Алексеевич; полковник; 25 июля 1917
 Леонтьев, Иван; капитан-лейтенант; № 3776; 26 ноября 1823
 Леонтьев, Иван Сергеевич; полковник; № 2456 (1089); 21 ноября 1812
 Леонтьев, Илья Тимофеевич; полковник; № 3501; 6 июня 1821
 Леонтьев, Константин Адамович; капитан-лейтенант; № 7672; 1 января 1847
 Леонтьев, Константин Михайлович; капитан-лейтенант; № 7509; 12 января 1846
 Леонтьев, Михаил Михайлович; капитан 1-го ранга; № 3050; 26 ноября 1816
 Леонтьев, Михаил Митрофанович; прапорщик; 7 февраля 1917 (посмертно)
 Леонтьев, Михаил Николаевич; полковник; № 223 (183); 26 ноября 1773
 Леонтьев, Михаил Степанович; полковник; 14 марта 1918
 Леонтьев, Николай Ильич; полковник; № 3703; 26 ноября 1823
 Леонтьев, Пётр Алексеевич; майор; № 5638; 29 ноября 1837
 Леонтьев, Сергей Ефремович; майор; № 1377; 26 ноября 1802
 Леонтьев, Сергей Николаевич; поручик; № 4650; 25 декабря 1831
 Леонтьев, Степан Георгиевич; капитан; 6 июля 1915
 Леопольд, принц Баварский; 10 октября 1870
 Леопольд-Георг, принц Сакен-Кобургский меньшой; № 2639; 9 сентября 1813
 Лепарский, Станислав Романович; майор; № 1380; 26 ноября 1802
 Лепин, Бернгард Янович; подпоручик; 28 августа 1917
 Лепковский, Иван Андреевич; подполковник; № 8502; 26 ноября 1850
 Лер, Андрей Николаевич; штабс-капитан; 31 декабря 1916
 Лер, Борис Александрович; штабс-капитан; 1 сентября 1915 (посмертно)
 Лер, Иван Андреевич; капитан-лейтенант; № 3771; 26 ноября 1823
 Лерингов-Фрейтаг, Аркадий-Морц Богданович фон; подполковник; № 7441; 12 января 1846
 Лермантов, Владимир Николаевич; генерал-майор; № 6930; 4 декабря 1843
 Лермантов, Дмитрий Николаевич; капитан 2-го ранга; № 7252; 17 декабря 1844
 Лермантов, Михаил Николаевич; капитан 1-го ранга; № 4818; 25 декабря 1833
 Лермантов, Ростислав Матвеевич; полковник; № 9702; 26 ноября 1855
 Лерхе, Альвин Германович; корнет; 23 мая 1916
 Лерхе, Мориц Густавович; подполковник; № 10228; 6 ноября 1864
 Лесевицкий, Николай Петрович; полковник; 26 сентября 1916
 Лесевич, Иосиф Васильевич; майор; № 4376; 19 декабря 1829
 Лескинович, Павел Иванович; штабс-капитан; 12 августа 1917
 Лесков, Аркадий Сергеевич; капитан-лейтенант; № 4755; 21 декабря 1832
 Лесков, Иван Николаевич; полковник; 22 июня 1919
 Лесли, Дмитрий Егорович; подполковник; № 812 (425); 25 марта 1791
 Лесневский, Викентий Юрьевич; майор; № 10198; 26 ноября 1860
 Лесников, Михаил Иванович; полковник; № 5959; 3 декабря 1839
 Лесовой, Иван Мартынович; полковник; 4 августа 1877
 Лесовский, Степан Иванович; полковник; № 2633; 17 августа 1813
 Лесток, Антон фон; полковник прусской службы; 28 мая 1875
 Летешин, Иван Петрович; поручик; № 5514; 6 декабря 1836
 Летков, Семён Гаврилович; капитан; № 6142; 3 декабря 1839
 Летунов, Василий Игнатьевич; майор; № 7055; 4 декабря 1843
 Летц, Август Иванович; майор; № 6595; 5 декабря 1841
 Леус, Михаил Филаретович; ротмистр; 8 июля 1918
 Лефебр, Карл Петрович; майор; № 6622; 5 декабря 1841
 Лехнер, Андрей Андреевич; инженер-полковник; № 2753; 10 декабря 1813
 Леццано, Борис Борисович; подполковник; № 398; 26 ноября 1784
 Лечицкий, Платон Алексеевич; полковник; 13 февраля 1905
 Леш, Леонид Вильгельмович; полковник; 13 февраля 1905
 Леш, Николай Леонидович; штабс-капитан; 2 апреля 1917 (посмертно)
 Леш, Павел Леонидович; поручик; 29 мая 1915 (посмертно)
 Лешерн фон Герцфельд, Александр Карлович; подполковник; № 7230; 17 декабря 1844
 Лешерн фон Герцфельд, Карл Карлович; премьер-майор; № 926 (500); 28 июня 1792
 Лешерн фон Герцфельд, Фёдор Карлович фон; полковник; № 8406; 26 ноября 1850
 Лешкевич, Иван; подполковник; № 359; 26 ноября 1782
 Лещенко, Василий Давыдович; майор; № 4742; 21 декабря 1832
 Лещенко, Иосиф Иванович; поручик; 1 марта 1916 (посмертно)
 Лещенков, Аким Ефремович; штабс-капитан; 30 июня 1917 (посмертно)

Ли 
 Либгард, Антон Иванович; генерал-майор; № 3164; 26 ноября 1816
 Либек, Пётр Иванович; майор; № 7051; 4 декабря 1843
 Либис, Михаил Семёнович; капитан; 11 марта 1915
 Либровский, Александр Павлович; поручик; 25 сентября 1917
 Либштейн, Андрей Иванович; полковник; № 3095; 26 ноября 1816
 Ливанский, Лев Юрьевич; майор; № 2538 (1171); 3 января 1813
 Ливен, Александр Карлович; генерал-майор; № 7385; 12 января 1846
 Ливен, Анатолий-Леонид Павлович; корнет; 25 марта 1916
 Ливен, Андрей Романович фон; генерал-майор; № 83; 25 ноября 1770
 Ливен, Вильгельм Карлович; генерал-майор; № 6682; 3 декабря 1842
 Ливен, Карл Андреевич; полковник; № 1135 (564); 1 января 1795
 Ливен, Максим Вильгельмович; секунд-майор; № 994; 26 ноября 1792
 Ливен, Оттон Карлович; генерал-майор; № 6188; 11 декабря 1840
 Ливенцов, Алексей Михайлович; полковник; № 5171; 1 декабря 1835
 Ливенцов, Михаил Алексеевич; подпоручик; № 9577; 28 декабря 1854
 Ливенцов, Пётр Михайлович; капитан; № 6885; 3 декабря 1842
 Ливотов, Андрей Николаевич; штабс-ротмистр; 31 марта 1916
 Лигнау, Александр Георгиевич; полковник; 30 декабря 1915
 Лигнитц, Гуго фон; майор прусской службы; 28 июля 1877
 Лидерс; майор; № 1498 (637); 14 апреля 1803
 Лидерс, Александр Николаевич; генерал-майор; № 4392; 1 января 1830
 Лидерс, Карл Фёдорович; майор; № 2069 (940); 7 мая 1809
 Лидерс, Константин Николаевич; полковник; № 9356; 26 ноября 1854
 Лидерс, Николай Иванович; генерал-майор; № 3059; 26 ноября 1816
 Лидов, Алексей Иванович; генерал-майор; № 10036; 26 ноября 1857
 Лизарх-Кенигк, Александр-Владимир Александрович; капитан; 27 марта 1880
 Лизогуб, Александр Иванович; полковник; № 4784; 25 декабря 1833
 Лизогуб, Василий Иванович; штабс-ротмистр; № 4672; 21 декабря 1832
 Лико, Иван (Константинович?); майор; № 6851; 3 декабря 1842
 Ликуда, Егор (Лихуди, Георгий Петрович); капитан-лейтенант; № 3285; 26 ноября 1816
 Ликуди, Борис Михайлович; капитан; 4 апреля 1917
 Лилье, Карл Матвеевич; майор; № 4634; 25 декабря 1831
 Лильендаль, Тимофей Леонтьевич; капитан-лейтенант; № 3616; 16 декабря 1821
 Линв, Пётр Александрович; подполковник; № 3726; 26 ноября 1823
 Линген, Александр Иванович; генерал-майор; № 5350; 6 декабря 1836
 Линда, Иннокентий Павлович; поручик; 30 августа 1917 (посмертно)
 Линда, Павел; поручик; 30 июня 1917
 Линдблад, Леопольд Иоганнович; майор; 19 апреля 1878
 Линдгрен, Евстафий Максимович; полковник; № 4782; 25 декабря 1833
 Линдеман, Герман Эвальдович; полковник; 29 октября 1917
 Линден, Александр Андреевич; генерал-майор; № 4767; 25 декабря 1833
 Линден, Александр Егорович; генерал-майор; № 4550; 16 декабря 1831
 Линден, Андрей Карлович; капитан; № 4131; 26 ноября 1827
 Линденбаум, Карл Иванович; полковник; № 1957 (864); 20 мая 1808
 Линденбаум, Леонид Евгеньевич; полковник; 25 мая 1916
 Линденбаум, Павел Карлович; подполковник; № 6524; 5 декабря 1841
 Линденвальд, Александр Карлович; поручик; 25 февраля 1907
 Линденер, Фёдор Фёдорович; майор; № 3991; 26 ноября 1826
 Линдфорс, Иван Фёдорович; подполковник; № 8928; 1 февраля 1852
 Линдфорс, Фёдор Андреевич; генерал-майор; № 1828; 26 ноября 1807 (в списке Григоровича—Степанова ошибочно указан как "Ниндфорс")
 Линев, Василий Тимофеевич; майор; № 5466; 6 декабря 1836
 Линевич, Василий Александрович; полковник; 5 февраля 1916
 Линевич, Николай Петрович (старший); генерал-майор; № 9339; 26 ноября 1854
 Линевич, Николай Петрович; полковник; 29 декабря 1878
 Линиев, Логин Иванович; полковник; № 556; 26 ноября 1788
 Линицкий, Григорий Степанович; подполковник; № 6784; 3 декабря 1842
 Линк, Пётр Матвеевич; майор; № 5842; 1 декабря 1838
 Линко, Иван Иосифович; штабс-капитан; 1 июня 1915
 Линтроп, Эдуард Георгиевич; подпоручик; 27 июля 1916
 Лионидзе, Юрий Васильевич; подполковник; 28 августа 1918
 Липинский, Александр Иосифович; полковник; 22 августа 1877
 Липинский, Владислав Николаевич; капитан; 13 января 1915 (посмертно)
 Липинский, Иван Михайлович; штабс-капитан; 18 ноября 1917
 Липинский, Иосиф Фомич; майор; № 6817; 3 декабря 1842
 Липинский, Пётр Феликсович; подполковник; № 7816; 26 ноября 1847
 Липкин, Михаил Никитич; капитан-лейтенант; № 9428; 26 ноября 1854
 Липкин, Николай Никитич; капитан-лейтенант; в должности асессора комиссии военного суда при флотских командах в Санкт-Петербурге; № 8505; 26 ноября 1850, за «выслугу 25 лет в офицерских чинах»
 Липко, Пётр Иванович; капитан; 30 декабря 1915
 Липпоман, Николай Мечиславович; поручик; 26 августа 1916
 Липранди, Иван Петрович; полковник; № 7946; 26 ноября 1848
 Липранди, Рафаил Павлович; подполковник; 4 августа 1877
 Липский, Андрей Васильевич; поручик; 19 мая 1915
 Липский, Антон Лаврентьевич; полковник; 29 октября 1917
 Липский, Игнатий Антонович; подпоручик; 4 марта 1917
 Липский, Казимир Яковлевич; полковник; № 7395; 12 января 1846
 Липхарт, Александр Александрович; полковник; № 8428; 26 ноября 1850
 Липштейн, Василий; майор; № 8525; 26 ноября 1850
 Лиринг, Константин Константинович; подпоручик; 30 сентября 1915
 Лисаевский, Василий Фёдорович; подполковник; 24 октября 1904
 Лисаевский, Фёдор Андреевич; майор; № 7657; 1 января 1847
 Лисаневич, Григорий Иванович; полковник; № 1336; 26 ноября 1802
 Лисаневич, Дмитрий Тихонович; майор; № 1548 (646); 24 февраля 1804
 Лисаневич, Тихон Тихонович; подполковник; № 3869; 19 марта 1825
 Лисаневич, Онуфрий Григорьевич; штабс-ротмистр; № 2177 (964); 19 июня 1810
 Лисенко, Иосиф Львович; полковник; № 8398; 26 ноября 1850
 Лисенко, Кирилл Зиновьевич; майор; № 5282; 1 декабря 1835
 Лисенко, Михаил Захарович; подполковник; № 5569; 29 ноября 1837
 Лисенко, Фёдор Иванович; подполковник; № 10124; 26 ноября 1858
 Лисецкий; майор; № 4154; 1 июля 1828
 Лисецкий, Антон Григорьевич; полковник; № 4435; 18 декабря 1830
 Лисецкий, Франц Осипович; майор; № 7293; 17 декабря 1844
 Лисицын, Платон Григорьевич; полковник; № 6712; 3 декабря 1842
 Лисневский, Феликс Григорьевич; майор; 8970; 1 февраля 1852
 Лисовой, Корнилий Георгиевич; подпоручик; 30 декабря 1915 (посмертно)
 Лисовский, Николай Яковлевич; генерал-лейтенант; 25 марта 1915
 Лисовский, Павел Михайлович; майор; № 6679; 3 декабря 1842
 Лисовский, Фёдор Леонтьевич; подполковник; № 5439; 6 декабря 1836
 Лисогор, Степан Емельянович; штабс-капитан; 18 ноября 1917
 Лисунов, Георгий Семёнович; поручик; 27 января 1917 (посмертно)
 Лисянский, Юрий Фёдорович; капитан-лейтенант; № 1437; 26 ноября 1802
 Литвин, Николай Гаврилович; подпоручик; 16 декабря 1877
 Литвиненко, Филипп Григорьевич; поручик; 29 октября 1917
 Литвинов, Александр Иванович; генерал от кавалерии; 25 сентября 1914
 Литвинов, Василий Михайлович; штабс-капитан; 31 июля 1917
 Литвинов, Вячеслав Андреевич; прапорщик; 13 января 1915
 Литвинов, Ефим Степанович; капитан; № 8577; 26 ноября 1850
 Литвинов, Иван Васильевич; генерал-майор; № 4678; 21 декабря 1832
 Литвинов, Михаил Григорьевич; майор; № 5857; 1 декабря 1838
 Литвинов, Николай Алексеевич; майор; № 8276; 26 ноября 1849
 Литвинов, Николай Васильевич; майор; № 6616; 5 декабря 1841
 Литвинов, Пётр Корнеевич; майор; № 2397 (1031); 21 января 1812
 Литвинский, Иосиф Викентьевич; подполковник; № 9732; 26 ноября 1855
 Литевский, Пётр Иванович; полковник; № 9700; 26 ноября 1855
 Литинский, Александр Гаврилович; полковник; № 9684; 26 ноября 1855
 Литке, Константин Николаевич; полковник; 26 ноября 1916 (посмертно)
 Литке, Фёдор Петрович; капитан 1-го ранга; № 4385; 19 декабря 1829
 Литов, Андрей Ефремович; полковник; № 4143; 25 января 1828
 Литовченко, Иван Яковлевич; прапорщик; 11 февраля 1917 (посмертно)
 Литовщенко, Иннокентий; поручик; 28 февраля 1919
 Литот-Лотоцкий, Яков Николаевич; подполковник; 3 февраля 1915
 Литрич, Козьма Петрович; подполковник; № 2119; 26 ноября 1809
 Лифанов, Николай Александрович; подъесаул; 11 сентября 1916
 Лихардов, Сергей Михайлович; генерал-майор; № 6191; 11 декабря 1840
 Лихарев, Александр Дмитриевич; капитан; № 9230; 26 ноября 1853
 Лихарев, Василий Миныч; майор; № 1976 (884); 20 мая 1808
 Лихарев, Виктор Александрович; капитан; 26 сентября 1916 (посмертно)
 Лихарев, Иван Алексеевич; капитан-лейтенант; № 10183; 26 ноября 1859
 Лихарев, Михаил Абрамович; капитан 2-го ранга; № 3052; 26 ноября 1816
 Лихарев, Павел Никитич; полковник; № 8664; 26 ноября 1851
 Лихачёв, Василий; капитан; № 5337; 1 декабря 1835
 Лихачёв, Василий Васильевич; полковник; 31 июля 1917
 Лихачёв, Гавриил Александрович; подполковник; 30 июля 1905
 Лихачёв, Егор Фёдорович; капитан; № 5084; 3 декабря 1834
 Лихачёв, Иван Иванович; поручик; 4 августа 1877
 Лихачёв, Иван Петрович; капитан; № 5884; 1 декабря 1838
 Лихачёв, Пётр Гаврилович; генерал-майор; № 1827; 26 ноября 1807
 Лихачёв, Фёдор Осипович; подполковник; № 6780; 3 декабря 1842
 Лихонин, Александр Сергеевич; капитан-лейтенант; № 4136; 26 ноября 1827
 Лихонин, Алексей Сергеевич; капитан-лейтенант; № 2144; 26 ноября 1809
 Лихонин, Орест Семёнович; капитан; № 6632; 5 декабря 1841
 Лихтенштейн, Венцель; подполковник австрийской службы; № 2735; 20 октября 1813
 Личинкин, Василий Михайлович; поручик; 18 ноября 1916
 Лишень, Пётр Степанович; подполковник; № 3956; 26 ноября 1826
 Лишин, Василий Иванович; майор; № 3747; 26 ноября 1823
 Лишин, Григорий Яковлевич; подполковник; № 9735; 26 ноября 1855
 Лишин, Николай Фёдорович; капитан; № 2679; 18 сентября 1813
 Лишин, Сергей Андреевич; старший лейтенант; 8 сентября 1915
 Лищенко, Иван; прапорщик; 13 марта 1915 (посмертно)

Ло 
 Лобанов, Василий Михайлович; премьер-майор; № 981; 26 ноября 1792
 Лобанов, Пётр Матвеевич; капитан; № 9251; 26 ноября 1853
 Лобанович, Иван Дмитриевич; капитан; 18 июля 1915
 Лобанов-Ростовский, Алексей Яковлевич; полковник; № 4171; 29 сентября 1828
 Лобанов-Ростовский, Дмитрий Иванович, полковник; № 807 (420); 25 марта 1791
 Лобановский, Осип Игнатьевич; подполковник; № 8250; 26 ноября 1849
 Лобачевский, Владимир Владимирович; полковник; 29 мая 1915
 Лобенталь, Карл Фридрих Людвиг; полковник прусской службы; около 1813—1814 (:de:Karl Friedrich Ludwig von Lobenthal)
 Лобко, Лев Львович; полковник; № 7965; 26 ноября 1848
 Лобко, Лев Павлович; генерал-майор; № 3889; 26 ноября 1826
 Лобко, Павел Львович; генерал-майор; № 9929; 26 ноября 1856
 Лобко, Семён Львович; капитан; № 8557; 26 ноября 1850
 Лобков, Константин Дмитриевич; поручик; 4 апреля 1917
 Лобов, Александр Яковлевич; сотник; 5 мая 1917
 Лобов, Алексей Петрович; подпоручик; 5 мая 1917
 Лобода, Александр Александрович; мичман; 23 февраля 1904
 Лобри, Фёдор Петрович; капитан 1-го ранга; № 1685; 5 февраля 1806
 Лобысевич, Григорий Павлович; лейтенант; № 2157; 26 ноября 1809 (сведения о награждении 26 ноября 1810 г. являются ошибочными)
 Лобысевич, Иван Петрович; подполковник; № 5581; 29 ноября 1837
 Лобысевич, Пётр Петрович; майор; № 7083; 4 декабря 1843
 Ловейко, Дормидонт Яковлевич; подполковник; № 7599; 1 января 1847
 Ловейко, Николай Фомич; капитан; № 10003; 26 ноября 1856
 Ловинников, Василий Семёнович; подпоручик; 31 октября 1917
 Ловский, Аполлон Елисеевич; подполковник; № 9109; 26 ноября 1853
 Ловцов, Николай Петрович; полковник; № 4627; 25 декабря 1831
 Ловчев, Иван Иванович; подполковник; № 7439; 12 января 1846
 Ловягин, Николай Васильевич; капитан-лейтенант; № 7926; 26 ноября 1847
 Логвинов, Александр Васильевич; капитан; № 8569; 26 ноября 1850
 Логгинов, Борис Владимирович; штабс-капитан; 10 июня 1916
 Логгиновский, Сергей Петрович; штабс-капитан; 28 марта 1917
 Логинов, Корнил Тимофеевич; капитан 3-го ранга; № 4128; 26 ноября 1827
 Логрен, Константин Фёдорович; подполковник; № 9764; 26 ноября 1855
 Лоде, Алексей Оттович; капитан; 26 августа 1916
 Лоде, Владимир Эдуардович; полковник; 9 сентября 1915 (посмертно)
 Лозинский, Макарий; поручик; 26 января 1917
 Лозицкий, Александр Юлианович; поручик; 22 августа 1917 (посмертно)
 Лозовицкий, Викентий; майор; № 7493; 12 января 1846
 Лойвис, Карл Фаддеевич; майор; № 5631; 29 ноября 1837
 Лойкевич, Адольф Викентьевич; подпоручик; 11 сентября 1917
 Локтев, Иван Петрович; майор; № 9796; 26 ноября 1855
 Ломакин, Михаил Николаевич; поручик; 18 июля 1916
 Ломан, Борис Владимирович фон; подполковник; № 772; 26 ноября 1790
 Ломан, Иван Иванович; подполковник; № 7446; 12 января 1846
 Ломан, Пётр Александрович; майор; № 5481; 6 декабря 1836
 Ломан, Роман; подполковник; № 3662; 13 февраля 1823
 Ломанн, Дмитрий Дмитриевич; полковник; 26 января 1917
 Ломен, Николай Фёдорович; капитан-лейтенант; № 4616; 16 декабря 1831
 Ломен, Фёдор Яковлевич; капитан-лейтенант; № 443; 26 ноября 1785
 Ломиковский, Константин Владиславович; капитан; 30 июля 1905
 Ломновский, Пётр Николаевич; генерал-майор; 27 сентября 1914
 Ломоносов, Александр Григорьевич; ротмистр; № 7091; 4 декабря 1843
 Ломоносов, Александр Павлович; подполковник; 6 сентября 1917
 Ломоносов, Павел Алексеевич; полковник; № 6730; 3 декабря 1842
 Лонткевич, Богдан Людвигович; прапорщик; 18 сентября 1917
 Лопатев, Ираклий; штабс-капитан; № 9261; 26 ноября 1853
 Лопатин, Михаил Петрович; капитан; № 22 (22); 23 августа 1770
 Лопатин, Николай Александрович; капитан; 27 мая 1908
 Лопатин, Николай Петрович; поручик; № 112 (91); 12 апреля 1771
 Лопатин, Павел Павлович; подполковник; 9 сентября 1915 (посмертно)
 Лопатинский, Николай Борисович; прапорщик; 20 июля 1916 (посмертно)
 Лопатнюк, Тихон; подпоручик; 31 октября 1917
 Лопухин, Авраам Степанович; полковник; № 184 (156); 14 июля 1772
 Лопухин, Борис Владимирович; подпоручик; 24 апреля 1915
 Лопухин, Дмитрий Александрович; генерал-майор; 13 января 1915
 Лопухин, Павел Александрович; майор; № 2765; 20 декабря 1813
 Лопухин, Павел Петрович; полковник; № 2819; 6 февраля 1814
 Лопухин, Сергей Петрович; капитан-лейтенант; № 221; 26 ноября 1773
 Лопухин, Степан Васильевич; премьер-майор; № 1035; 26 ноября 1793
 Лорадзиев, Александр Семёнович; майор; № 6119; 3 декабря 1839
 Лорадзиев, Семён Семёнович; капитан 2-го ранга; № 7995; 26 ноября 1848
 Лоран, Анри; су-лейтенент французской службы; 7 сентября 1916
 Лоренс, Ноэль; лейтенант-коммандер английской службы; 1915 
 Лоренцо, Гулиельми; капитан 1-го ранга; № 935 (509); 8 сентября 1792
 Лосев, Василий Иванович; капитан; № 9241; 26 ноября 1853
 Лосев, Егор Сергеевич; подполковник; № 8005; 26 ноября 1848
 Лосев, Иван Николаевич; есаул; 27 ноября 1915
 Лосев, Максим Иванович; прапорщик; 13 ноября 1916 (посмертно)
 Лосев, Михаил Николаевич; поручик; 3 сентября 1905
 Лосев, Николай Максимович; поручик; 3 сентября 1905
 Лосев, Пантелеймон Иванович; капитан; № 10139; 26 ноября 1858
 Лосев, Пётр Михайлович; полковник; 22 мая 1917
 Лосев, Яков; майор; № 1489; 15 декабря 1802
 Лоскарев, Павел Михайлович; майор; № 4890; 25 декабря 1833
 Лоский, Иван Иванович; майор; № 5065; 3 декабря 1834
 Лосьев, Михаил Петрович; полковник; 3 февраля 1915
 Лосьев, Павел Петрович; полковник; 26 января 1917
 Лотырев, Игнатий Иванович; капитан 2-го ранга; № 671 (356); 26 ноября 1789
 Лотков, Тимофей Степанович; штабс-капитан; № 7707; 1 января 1847
 Лотоцкий, Александр Антонович; капитан; 25 сентября 1917
 Лотоцкий, Николай Иосифович; штабс-капитан; 7 февраля 1917
 Лоу, Гудсон; генерал-майор великобританской службы; № 2953; 3 августа 1814 
 Лохвицкий, Николай Александрович; генерал-майор; 9 июня 1915
 Лохов, Александр Петрович; полковник; № 1725 (711); 29 января 1807
 Лоцман, Эдуард Томасович; подполковник; 31 июля 1917
 Лошевиц, Александр Иванович; майор; № 9835; 26 ноября 1855
 Лошкарёв, Олимпий Афанасьевич; полковник; 26 августа 1916
 Лошунов, Иосиф Семёнович; генерал-майор; 25 сентября 1914

Лу 
 Лубенец, Евтихий Георгиевич; поручик; 4 марта 1917
 Лубочкин, Матвей Спиридонович; штабс-капитан; 25 ноября 1916
 Лубяницкий, Иван Захарович; подполковник; 15 января 1917
 Лубяновский, Пётр Фёдорович; полковник; № 9347; 26 ноября 1854
 Лугвенев, Платон Никитич; капитан 1-го ранга; № 5744; 1 декабря 1838
 Луговой, Дмитрий Васильевич; поручик; 10 февраля 1917
 Луговский, Иван Петрович; подполковник; № 9949; 26 ноября 1856
 Луговский, Пётр Степанович; капитан; № 8811; 26 ноября 1851
 Лужин, Иван Дмитриевич; генерал-майор; № 8156; 26 ноября 1849
 Лузанов, Константин Савич; капитан-лейтенант; № 7675; 1 января 1847
 Лузанов, Фома Петрович; подполковник; № 4589; 16 декабря 1831
 Лузанов, Харитон Петрович; подполковник; № 4728; 21 декабря 1832
 Луиз, Александр Андреевич; майор; № 8757; 26 ноября 1851
 Лук, Ганс фон; генерал-майор прусской службы; № 3302; 23 января 1817 (:de:Hans von Luck (General))
 Лукаш, Николай Евгеньевич; полковник; № 4622; 25 декабря 1831
 Лукашевич, Василий Павлович; штабс-капитан; 7 февраля 1917
 Лукашевич, Фрол Андреевич; полковник; № 10193; 26 ноября 1860
 Лукашенко, Сергей; штабс-капитан; 30 декабря 1919 (посмертно)
 Лукин (Лунин), Иван Иванович; майор; № 2812; 22 января 1814
 Лукин, Алексей Андреевич; капитан; № 2155; 26 ноября 1809
 Лукин, Архип Лукьянович; поручик; 25 сентября 1917
 Лукин, Галактион Фёдорович; ротмистр; № 2867; 13 марта 1814
 Лукин, Дмитрий Александрович; капитан 2-го ранга; № 1421; 26 ноября 1802
 Лукин, Николай Петрович; подполковник; № 8438; 26 ноября 1850
 Лукин, Павел Александрович; капитан; 3 сентября 1916 (посмертно)
 Лукин, Павел Матвеевич; майор; № 5294; 1 декабря 1835
 Лукич, Николай Егорович; капитан; № 8550; 26 ноября 1850
 Лукич, Пантелеймон Семёнович; майор; № 2792; 20 января 1814
 Луков, Фёдор Алексеевич; подполковник; № 2049 (920); 15 февраля 1809
 Луковкин, Гавриил Амвросиевич; полковник; № 2288 (995); 1 марта 1811
 Луковкин, Михаил; капитан-лейтенант; № 3862; 12 декабря 1824
 Луковский, Пётр Яковлевич; подполковник; № 8251; 26 ноября 1849
 Луковский, Христофор; капитан; № 7893; 26 ноября 1847
 Лукомский, Александр Сергеевич; генерал-лейтенант; 15 июля 1917
 Лукомский, Василий; подпоручик; 1 марта 1916
 Лукомский, Люциан Юлианович; подполковник; № 8450; 26 ноября 1850
 Лукьянов, Александр Дмитриевич; полковник; 29 августа 1916
 Лукьянов, Григорий Лукич; подполковник; 15 апреля 1915
 Лукьянов, Иван; капитан-лейтенант; № 3524; 6 июня 1821
 Лукьянов, Иван Иванович (секунд-майор); секунд-майор; № 1085; 26 ноября 1794
 Лукьянов, Никифор Самойлович; подполковник; № 3830; 12 декабря 1824
 Лукьянов, Николай Андреевич; подполковник; № 3338; 12 декабря 1817
 Лукьянов, Николай Иванович; капитан-лейтенант; № 9162; 26 ноября 1853
 Лукьянович, Андрей Фёдорович; подполковник; № 1968 (876); 20 мая 1808
 Лукьянченков, Никанор Васильевич; капитан; № 7098; 4 декабря 1843
 Лунделиус, Карл Абрамович; штабс-капитан; № 10089; 26 ноября 1857
 Луневский, Фердинанд Иванович; майор; № 6304; 11 декабря 1840
 Лунин, Иван Васильевич; подполковник; 17 апреля 1915
 Лунин, Иван Федотович; подполковник; № 7606; 1 января 1847
 Лунин, Пётр Михайлович; капитан-поручик; № 153 (132); 19 августа 1771
 Лункевич, Иван Антонович; штабс-капитан; № 5907; 3 декабря 1839
 Лунский, Николай Иванович; полковник; 5 ноября 1916
 Лупаков, Ефим Алексеевич; майор; № 5277; 1 декабря 1835
 Лупандин, Василий Фёдорович; капитан флота; № 130 (109); 9 июля 1771
 Лупандин, Евфим Иванович; лейтенант; № 1611; 26 ноября 1804
 Лупандин, Ефим Максимович; капитан 2-го ранга; № 254; 26 ноября 1774
 Лупандин, Михаил; капитан-лейтенант; № 3137; 26 ноября 1816
 Лускалов, Константин Евстратьевич; штабс-капитан; 18 ноября 1916
 Лутковский, Георгий Алексеевич; полковник; № 3706; 26 ноября 1823
 Лутковский, Иван Сергеевич; полковник; № 7404; 12 января 1846
 Лутковский, Пётр Степанович; капитан 2-го ранга; № 7035; 4 декабря 1843
 Лутковский, Феопемпт Степанович; капитан-лейтенант; № 4906; 25 декабря 1833
 Лутовинов, Григорий Иванович; майор; № 5299; 1 декабря 1835
 Лутовинов, Пётр Александрович; майор; № 6815; 3 декабря 1842
 Лутохин, Егор Иванович; капитан 1-го ранга; № 1413; 26 ноября 1802
 Лутохин, Иван Васильевич; лейтенант; № 2158; 26 ноября 1809
 Луценко, Пётр Константинович; капитан; 19 мая 1915
 Луценко, Прокофий Павлович; подполковник; № 5436; 6 декабря 1836
 Луцкий, Александр Ильич; полковник; 26 августа 1916
 Лучкин, Василий Владимирович; полковник; № 9699; 26 ноября 1855
 Лучкин, Иван Филиппович; войсковой старшина; № 5317; 1 декабря 1835
 Лучкин, Михаил; войсковой старшина; № 6626; 5 декабря 1841
 Лушков, Михаил Иванович; полковник; № 8878; 1 февраля 1852
 Лушковский, Василий Мартинович; штабс-капитан; 3 апреля 1917

Лы 
 Лызлов, Александр Михайлович; поручик; 23 ноября 1904
 Лыкошин, Осип Иванович; генерал-майор; № 1294; 26 ноября 1802
 Лысенко, Владимир Дмитриевич; прапорщик; 6 сентября 1917
 Лысенко, Георгий Николаевич; капитан; 1 апреля 1916
 Лысенко, Лев Сергеевич; полковник; 5 мая 1917
 Лысый-Яровой, Емельян Иванович; подпоручик; 25 сентября 1917
 Лыщинский, Анзельм Амвросиевич; полковник; № 8633; 26 ноября 1851
 Лыщинский, Станислав Амвросиевич; подполковник; № 8020; 26 ноября 1848

Ль 
 Львов, Александр Сергеевич; подполковник; № 4110; 26 ноября 1827
 Львов, Алексей Дмитриевич; полковник; № 6904; 16 сентября 1843
 Львов, Алексей Фёдорович; полковник; № 6718; 3 декабря 1842
 Львов, Андрей Лаврентьевич; полковник; № 593 (277); 14 апреля 1789
 Львов, Андрей Михайлович; полковник; № 7179; 17 декабря 1844
 Львов, Василий Тимофеевич; майор; № 6315; 11 декабря 1840
 Львов, Михаил Лаврентьевич; генерал-адъютант; № 756 (403); 15 сентября 1790
 Львов, Николай Леонидович; штабс-капитан; 10 июня 1916
 Львов, Николай Николаевич; майор; № 8979; 1 февраля 1852
 Львов, Пётр Петрович; подполковник; № 8693; 26 ноября 1851
 Львов, Сергей Александрович; штабс-ротмистр; 15 октября 1916
 Львович-Кострица, Иулиан Осипович; майор; №8993; 1 февраля 1852

Лю 
 Любавский, Василий; полковник; № 4986; 3 декабря 1834
 Любавский, Павел Николаевич; генерал-майор; № 8599; 26 ноября 1851
 Любавский, Сергей Матвеевич; подпоручик (поручик); 26 августа 1919
 Любенков, Михаил; подполковник; № 9948; 26 ноября 1856
 Любенталь; генерал-майор прусской службы; № 3386; 24 сентября 1819
 Люберх, Карл; полковник; № 1343; 26 ноября 1802
 Любецкий, Дмитрий Андреевич; полковник; № 5558; 29 ноября 1837
 Любимов, Борис Ильич; подпоручик; 14 июня 1915
 Любимов, Егор; премьер-майор; № 109 (88); 12 апреля 1771
 Любимов, Иван Егорович; полковник; № 6729; 3 декабря 1842
 Любимов, Роман Васильевич; майор; № 2471 (1104); 22 ноября 1812
 Любимов, Сергей Варнаввович; поручик; 30 июня 1917 (посмертно)
 Любинский, Пётр Евстафьевич; капитан; 8 марта 1915
 Любицкий, Николай Александрович; поручик; 26 августа 1916
 Любицкий, Яков Яковлевич; генерал-майор; 18 сентября 1915
 Любовицкий, Михаил Киприанович; подполковник; № 4994; 3 декабря 1834
 Любовицкий, Юлиан Викторович; полковник; 9 мая 1871
 Любович, Иван Гаврилович; капитан; 2 января 1917 (посмертно)
 Любовников, Павел Петрович; майор; № 7262; 17 декабря 1844
 Любомиров, Николай Иванович; поручик; 9 сентября 1915
 Любомирский, Антон Ксаверьевич; полковник; № 10109; 26 ноября 1858
 Любомирский, Василий Капитонович; поручик; 31 июля 1917
 Любомирский, Константин Ксаверьевич; корнет; № 1995 (903); 20 мая 1808
 Любомудров, Георгий Николаевич; поручик; 25 сентября 1917
 Любощинский, Савелий Казимирович; капитан 2-го ранга; № 9104; 26 ноября 1853
 Любушкин; полковник; № 2718; 20 октября 1813
 Людвиг, граф Транийский принц Бурбон-Неаполитанский; № 10203; 21 февраля 1861 
 Людвиг, Иван; премьер-майор; № 1146 (575); 1 января 1795
 Людинкгаузен-Вольф, Иван Павлович; подполковник; № 2496 (1129); 23 декабря 1812
 Людоговский, Антоний Степанович; штабс-капитан; 26 марта 1916
 Люнадау; майор прусской службы; № 2943; 19 июля 1814
 Люпов, Сергей Николаевич; генерал-майор; 30 декабря 1915
 Люра, Генрих Гаврилович; полковник; № 9689; 26 ноября 1855
 Люсючевский, Иван Андреевич; капитан; № 4256; 7 января 1829
 Лютик, Иннокентий Петрович; штабс-капитан; 31 октября 1917
 Лютинский, Семён Фёдорович; подполковник; № 4876; 25 декабря 1833
 Люткевич, Михаил Григорьевич; полковник; 12 октября 1917
 Лютовский, Валериан Александрович; поручик; 5 мая 1917
 Лютомский, Антон Андреевич; майор; № 4885; 25 декабря 1833
 Люце, Фёдор Иванович; полковник; № 4079; 26 ноября 1827

Ля 
 Лякман, Жорж-Марсель; су-лейтенент французской службы; 31 октября 1917 
 Лялин, Дмитрий Васильевич; генерал-майор; № 2736; 29 октября 1813
 Лялин, Михаил Александрович; подпоручик; 5 февраля 1916 (посмертно)
 Лялин, Тимофей Калинович; капитан 2-го ранга; № 4737; 21 декабря 1832
 Ляль, Борис Александрович; подполковник; 25 мая 1917
 Лямин, Иван Васильевич; капитан; 24 апреля 1915 (посмертно)
 Лянге, Мариан Северинович; подполковник; 30 декабря 1915
 Лянскоранский, Яков Петрович; подполковник; 17 октября 1915
 Ляпунов, Александр Яковлевич; полковник; 30 марта 1879
 Ляпунов, Василий Иванович; майор; № 10069; 26 ноября 1857
 Ляпунов, Дмитрий Петрович; полковник; № 1695 (681); 24 февраля 1806
 Ляпунов, Семён Васильевич; полковник; № 3192; 26 ноября 1816
 Лясковский; капитан корпуса морской артиллерии; 26 ноября 1854, за «выслугу 25 лет в офицерских чинах»
 Лясковский, Василий Дмитриевич; прапорщик; 25 сентября 1917
 Лясковский, Михаил Петрович; капитан; 12 января 1917
 Ляссотович, Иосиф Венедиктович; полковник; № 5126; 1 декабря 1835
 Лятур, Стефан Юлианович; полковник; 25 марта 1915
 Ляуре, Отто-Пётр Оттонович; прапорщик; 9 сентября 1915
 Ляхов, Александр Афанасьевич; подполковник; № 1361; 26 ноября 1802
 Ляхов, Дмитрий Тимофеевич; войсковой старшина; 30 декабря 1915
 Ляхов, Пётр Платонович; капитан; 16 апреля 1915
 Ляхович, Алексей Фёдорович; полковник; № 3170; 26 ноября 1816
 Ляхович, Юлиан Викентьевич; капитан; № 8540; 26 ноября 1850
 Лячко, Марк Кириллович; подпоручик; 31 октября 1917
 Ляшенков, Алексей Львович; капитан; № 5659; 29 ноября 1837
 Ляшков, Василий Калинович; подполковник; № 4352; 19 декабря 1829
 Лященко, Василий Фомич; капитан; 13 мая 1918
 Лященко, Сергей Георгиевич; капитан; 24 апреля 1915
 Лящик, Северин Иванович; штабс-капитан; 28 июля 1907

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Л